Semi-bluff je pokerová strategie založená na náhlém přihození větší částky, i když Vaše kombinace nemá valnou naději na vítězství v dané chvíli. Důležité ale je, že máte velkou šanci na zlepšení kombinace po otočení Turnu a Riveru. V tento okamžik se vyplatí použít strategii semi-bluffu, ale pouze párkrát za hru a jenom na pozici chip leadera nebo second chip leadera. Tato strategie se zrodila a zažila největší rozkvět v Las Vegas v 60. letech minulého století. Její rozmach mezi špičkovými hráči rychle ukončily strategie nové vlny, které uvažují celé kolo her, ne-li celý turnaj. Dnes semi-bluff mezi profesionály uplatní občas pouze americký veterán Billy Baxter, legenda a dnes pravděpodobně nejstarší profesionální hráč. Oficiální turnaj řízený pokerovou asociací však nevyhrál už dlouhých deset let.

Aktuálně ji poměrně často uplatňují někteří hráči na amatérských turnajích, kteří pamatují ještě zrod této taktiky. Pro ty ostatní je to výhoda: pokud rozpoznáte semi-bluffera, není nic snadnějšího, než rozšířit sloupce svých chipů.

Poker

en:Bluff (poker)#Semi-bluff